Kabinett Ansip bezeichnet drei Regierungen Estlands unter Andrus Ansip:
 Kabinett Ansip I, 2005–2007
 Kabinett Ansip II, 2007–2011
 Kabinett Ansip III, 2011–2014